Imię
Fülöp (= Filip)

 Osoby
 Márton Fülöp – węgierski piłkarz
 Ignaz Semmelweis – węgierski lekarz
 Fülöp Kocsis – węgierski duchowny katolicki rytu bizantyjskiego

 Miejscowości
 Fülöp – miejscowość na Węgrzech